Кубок Венгрии по футболу 2013/14 года () — 74-й розыгрыш Кубка Венгрии по футболу.

Первые раунды 
В первых трёх раундах турнира принимали участие 86 клубов из низших лиг Венгрии. Они выявили 16 команд, прошедших в четвёртый раунд, где к ним присоединились 16 клубов OTP Банк Лиги.

Четвёртый раунд

Пятый раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com

2013/2014
Спорт в Венгрии в 2013 году
Спорт в Венгрии в 2014 году
Венгрия